Simonet puede referirse a:

 Diego Simonet (1989), jugador de balonmano argentino. 
 Enrique Simonet (1866 - 1927), pintor español.
 Francisco Javier Simonet (1829 - 1897), orientalista, arabista, lexicógrafo e historiador español.
 Henri François Simonet (1931 - 1996), político belga.
 Jacques André Simonet (1941 - 2022), actor, productor y director de cine francés más conocido por Jacques Perrin.